Скрипкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Скрипкино — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Скрипкино — бывший посёлок в Трубчевском районе Курской области.
 Скрипкино — село в Викуловском районе Тюменской области.